Osoby o tym nazwisku:
 Jan Mikusiński – polski matematyk
 Rafał Mikusiński – polski menedżer i urzędnik